Descartes puede referirse a:

René Descartes, filósofo, matemático y físico francés.
Descartes (cráter), cráter lunar.
(3587) Descartes, asteroide.
Descartes (Indre y Loira), comuna de Francia.
Descartes (álbum), álbum del músico cubano Silvio Rodríguez.